Gregory Linn Polis (né le  à Westlock dans l'Alberta et mort le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il évoluait au poste d'ailier gauche.

Carrière en club 
Greg Polis a commencé sa carrière dans la Ligue de hockey de l'Ouest avant d'être choisi par les Penguins au premier tour du repêchage amateur de la LNH 1970 ( au total).

Il a évolué dans la LNH de la saison 1970-1971 à 1979-1980 puis a raccroché ses patins à la fin de la saison suivante après un court passage dans la franchise de la Ligue américaine de hockey.

Greg Polis meurt le  à l'âge de 67 ans.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1970-1971 ||Penguins de Pittsburgh || LNH ||61||18||15||33||40|| || || || || 
|- 
| 1971-1972 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH||76||30||19||49||38||4||0||2||2||0
|- 
| 1972-1973 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH||78||26||23||49||36|| || || || || 
|- 
| 1973-1974 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH||41||14||13||27||32|| || || || || 
|- 
| 1973-1974 ||Blues de Saint-Louis ||LNH||37||8||12||20||24|| || || || || 
|- 
| 1974-1975 ||Rangers de New York ||LNH||76||26||15||41||55||3||0||0||0||6
|- 
| 1975-1976 ||Rangers de New York ||LNH||79||15||21||36||77|| || || || || 
|- 
| 1976-1977 ||Rangers de New York ||LNH||77||16||23||39||44|| || || || || 
|- 
| 1977-1978 ||Rangers de New York ||LNH||37||7||16||23||12|| || || || || 
|- 
| 1978-1979 ||Rangers de New York ||LNH||6||1||1||2||8|| || || || || 
|- 
| 1978-1979 ||Nighthawks de New Haven || LAH ||10||3||3||6||0|| || || || || 
|- 
|1978-1979 ||Capitals de Washington ||LNH||19||12||6||18||6|| || || || || 
|- 
| 1979-1980 ||Capitals de Washington ||LNH||28||1||5||6||19|| || || || || 
|- 
| 1979-1980 ||Bears de Hershey||LAH ||9||0||2||2||2|| || || || || 
|- 
| 1980-1981 ||Bears de Hershey||LAH ||2||1||0||1||5|| || || || || 

|615||174||169||343||391||7||0||2||2||6|

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en août 1950
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur des Bears de Hershey
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 67 ans
Décès en mars 2018
Décès en Colombie-Britannique